Lingkhor (Lhasa), een Tibetaans boeddhistisch pelgrimpad in Lhasa, Tibet
Lingkor (Hüttenberg), een Tibetaans boeddhistisch pelgrimpad in Oostenrijk